La Toscana peut désigner :

Toponymes

La Toscana : l'une des sept divisions territoriales dont l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 La Toscana : capitale de la paroisse civile de La Toscana de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme